Levi nebo Lévi může být:

 Levi – sportovně rekreační středisko ve finském Laponsku
 Lévi – praotec jednoho z izraelských kmenů
 Levi (jméno) – mužské rodné jméno původem z hebrejštiny

příjmení osob
 Carlo Levi (1902–1975) – italský spisovatel, malíř, politický aktivista
 Claude Lévi-Strauss (1908–2009) – francouzský antropolog a filosof
 Eliphas Lévi (1810–1875) – francouzský okultista
 Hermann Levi (1839–1900) – německý dirigent
 Jehuda ha-Levi (1075–1141) – židovský básník a filosof
 Moše Levi (1936–2008) – izraelský voják a generál
 Primo Levi (1919–1987) – italský židovský spisovatel
 Rita Leviová-Montalciniová (1909–2012) – italská lékařka-neuroložka, nositelka Nobelovy ceny
 Tullio Levi-Civita (1873–1941) – italský matematik
 Vladimír Lvovič Levi (1938) – ruský lékař, psychiatr a spisovatel
 Zachary Levi (1980) – americký herec

jiný význam
 Bejt ha-Levi – obec v Izraeli
 Levi-Civitův symbol – odborný matematický pojem
 Příslušník kmene Levi
 Levi Strauss & Co. – americká firma

Rozcestníky - příjmení
Židovská příjmení